Бабович — прізвище.

Відомі носії:
 Бабович Сіма Соломонович
 Бабович Бабакай Соломонович
 Леві-Бабович Товія Сімович
Караїмські прізвища